Macaira peut désigner :

Toponymes

Paso Real de Macaira : capitale de la paroisse civile de Paso Real de Macaira de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico au Venezuela ;
 San Francisco de Macaira : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Macaira la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico au Venezuela.

Subdivisions 
 Paso Real de Macaira : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico au Venezuela ;
 San Francisco de Macaira : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico au Venezuela.

Homonymie de toponyme